Милашин — русская фамилия; имеет женскую форму Милашина.

Известные носители 
 Милашин, Константин Иванович (1924—1945) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

 Милашина, Елена Валерьевна (род. 1977) — российская журналистка, специальный корреспондент и редактор «Новой газеты».